Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 647 dans le monde.

 RS-647 au Brésil
 Route nationale 647 en France